Bois de lait est le nom vernaculaire donné à plusieurs espèces endémiques des Mascareignes relevant du genre Tabernaemontana :
Tabernaemontana mauritiana.
Tabernaemontana persicariaefolia.

Voir aussi
Endémisme dans les Mascareignes.

Flore (nom vernaculaire)